Schleicher er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 August Schleicher
 Kurt von Schleicher